Skyline est un mot anglais qui signifie « horizon ». Il désigne notamment :

Films 
 Skyline, film américain de science-fiction de Greg et Colin Strause sorti en 2010, ayant eu deux suites :
 Beyond Skyline, film multinational de science-fiction de Liam O'Donnell sorti en 2017 ;
 Skylines, film américain de science-fiction de Liam O'Donnell sorti en 2020 ;
 Skyline Cruisers, film hong-kongais réalisé par Wilson Yip, sorti en 2000.

Télévision 
 Skylines, série télévisée allemande diffusée en 2019.

Musique 
 Skyline, album de Yann Tiersen ;
 Skyline, groupe de metal allemand ;
 Skyline, groupe de metal tchèque ;

Toponyme

Skyline Park, parc d'attractions situé à Bad Wörishofen, en Allemagne ;

Skyline,  municipalité du comté de Jackson, en Alabama.
 Skyline, ville du comté de Blue Earth, dans le Minnesota.
 Skyline Drive, route traversant le parc national de Shenandoah, Blue Ridge Mountains, en Virginie.
 Skyline Boulevard, route de Californie, région de la baie de San Francisco, reliant San Francisco à Redwood Estates.

Autres 
 Nissan Skyline, voiture de la firme Nissan ;
 Skyline, l'alliance des journaux Le Monde et Le Figaro spécialisée dans la collecte et le traitement massif des données personnelles utilisées pour la publicité ciblée.

Voir aussi 
 Panorama urbain, photo d'une ville.
 Concept d'Ensemble dominant en mathématique: "le skyline de l’ensemble de données E sur l’espace D est l’ensemble des points qui ne sont dominés par aucun autre point dans E" .